

Sciences et techniques 
 En physique des particules, les winos sont les partenaires supersymétriques des bosons W, des jauginos encore hypothétiques en 2018.

Culture et société 
 Wino est le surnom de Scott Weinrich, un chanteur, guitariste et compositeur américain.